Gobernación de Chile puede referirse a:
 Gobernación de Chile, territorio que durante la Colonia fue parte del Imperio español.
 Gobernador Provincial de Chile, órgano a quien corresponde el gobierno y administración de las provincias de la República de Chile.